Strombus is een geslacht van zeeslakken, die hoort bij de familie Strombidae.

Het geslacht werd voor het eerst beschreven door Carl Linnaeus in 1758. Het geslacht telt 50 erkende soorten, variërend in omvang. De grotere soorten worden in meerdere delen van de wereld gegeten.

Verspreiding en leefgebied 
De meeste soorten uit het geslacht leven in tropische wateren op de zanderige zeebodem tussen zeegras.

Leefwijze 
Ze voeden zich met algen.

Cladogram

Soorten 
 Strombus alatus Gmelin, 1791
 Strombus aurisdianae Linnaeus, 1759
 Strombus bulla Röding, 1798
 Strombus canarium Linnaeus, 1758
 Strombus debelensis
 Strombus decorus (Röding, 1798)
 Strombus dentatus Linnaeus, 1758
 Strombus epidromis Linnaeus, 1758
 Strombus eryhtraensis
 Strombus fasciatus Born, 1778
 Strombus gallus Linnaeus, 1758
 Strombus gibberulus Linnaeus, 1758
 Strombus guidoi Man in t'Veld & De Turck, 1998
 Strombus haemastoma Sowerby, 1842
 Strombus hickeyi Willan, 2000
 Strombus labiosus Gray in Wood, 1828
 Strombus latus Gmelin, 1791
 Strombus lentiginosus Linnaeus, 1758
 Strombus listeri Gray, 1852
 Strombus luhuanus Linnaeus, 1758
 Strombus magolecciai Macsotay & Villarroel, 2001
 Strombus marginatus C. Linnaeus, 1758
 Strombus mutabilis Swainson, 1821
 Strombus oldi Emerson, 1965
 Strombus persicus (Swainson, 1821)
 Strombus pipus Röding, 1798
 Strombus plicatus Röding, 1798
 Strombus pugilis Linnaeus, 1758
 Strombus sinuatus Humphrey, 1786
 Strombus terebellatus Sowerby, 1842
 Strombus tricornis (Humphrey, 1786)
 Strombus urceus Linnaeus, 1758
 Strombus ustulatus (Schumacher, 1817)
 Strombus variabilis Swainson, 1820
 Strombus wilsoni Abbott, 1967

Synoniemen:
 Strombus erythrinus is een synoniem voor Canarium erythrinum Dillwyn, 1817
 Strombus fusiformis is een synoniem voor Canarium fusiforme Sowerby, 1842
 Strombus gigas is een synoniem voor Eustrombus gigas L., 1758
 Strombus labiatus is een synoniem voor Canarium labiatum Röding, 1798

Strombidae